Gymnotheca är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gymnotheca ingår i familjen Saururaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pepparordningen
Gymnotheca